Leptines () ist der Name von:

 Leptines (Politiker) (5./4. Jahrhundert v. Chr.), athenischer Politiker
 Leptines (Nauarch) (um 430–374 v. Chr.), Halbbruder des Tyrannen Dionysios I. von Syrakus, für den er als Flottenkommandant tätig war
 Leptines (Tyrann) (4. Jahrhundert v. Chr.), Tyrann von Engyon und Apollonia
 Leptines (Feldherr) (4. Jahrhundert v. Chr.), Feldherr des Agathokles
 Leptines (Syrakus) (3. Jahrhundert v. Chr.), einflussreicher Syrakusaner, dessen Tochter Philistis mit Hieron II. von Syrakus verheiratet war
 Leptines aus Laodikeia (2. Jahrhundert v. Chr.), Mörder des Gnaeus Octavius, siehe Gnaeus Octavius (Konsul 165 v. Chr.)